Гнилица () — поселок в Велико-Бурлукском поселковом совете Великобурлукского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321455104. Население поселка составляет 20 человек.

Географическое положение 
Посёлок Гнилица находится на правом берегу реки Великий Бурлук, между сёлами Михайловка и Буряковка.
Рядом с поселком железнодорожная станция Гнилица.

История 
В 1997 году посёлок присоединили к селу Буряковка.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района